Белицкий сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Белица
.

Населённые пункты совета 
 с. Белица 
 с. Базелевщина 
 с. Александровское 
 с. Чижиково

Примечания